Лас Куевитас има више значења:

 Лас Куевитас (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Куевитас (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Куевитас (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевитас (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевитас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевитас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Куевитас, Ентронке Аламитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Куевитас (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Куевитас, Лас Куирис (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куевитас (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куевитас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куевитас (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Куевитас, Ел Пилон (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Куевитас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Куевитас (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Куевитас (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куевитас (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куевитас (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Куевитас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику